Арнд Пайффер (; ) — немецкий биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года в спринте, пятикратный чемпион мира. Всего за карьеру завоевал 3 медали на Олимпийских играх и 17 на чемпионатах мира.

16 марта, до окончания сезона 2020/2021, 33-летний Арнд Пайффер завершил карьеру.

Спортивная карьера 

Впервые Пайффер был вызван из молодёжной сборной Германии в основную команду на 4-й этап Кубка мира 2008/09, проходивший в немецком Оберхофе. Дебют Арнда состоялся 8 января 2009 года в составе эстафетной команды Германии, занявшей в итоге 2 место. Во многом именно благодаря этому успешному выступлению Пайффера, уверенно прошдшего третий этап, его стали называть мужским ответом Магдалене Нойнер, одному из лидеров женской команде Германии.

В этом же году состоялся и дебют Пайффера на чемпионате мира, где он, несмотря на то, что не попал в заявку ни в одной индивидуальной гонке, в составе эстафетных команд завоевал две бронзовые медали. Сезон 2008/2009 гг. принёс Пайфферу и первую индивидуальную победу на этапе Кубка мира — в Ханты-Мансийске ему не было равных в спринте.

Сезон 2009/10 стал для Арнда удачным — итогом сезона для него стали 9-е место в общем зачёте Кубка мира, 3-я позиция в зачёте Малого кубка мира в гонках с общего старта и золотая медаль чемпионата мира 2010 года в смешанной эстафете.

В сезоне 2010/11 Арнд выиграл свою первую индивидуальную медаль чемпионата мира, финишировав первым в спринте в Ханты-Мансийске. В составе сборной он также стал обладателем серебряной медали в смешанной эстафете.

Личный тренер по биатлону — Марк Кирхнер. Одновременно Марк Кирхнер является ассистентом главного тренера мужской сборной Германии Франка Ульриха и отвечает за работу с молодёжью.

На зимних Олимпийских играх в Корее, в спринтерской гонке Арнд с результатом 23 минуты 38,8 секунды без промахов сумел показать лучший результат и стал Олимпийским чемпионом.

В 2018—2019 Пайфер занял второе место в гонке преследования обогнав норвежца Ветле-Шостада Кристьянсена и третье в эстафете с Симоном Шемпом, Йоханесом Кюном и Бенедиктом Доллем. Позже снова второе место в гонке преследования обогнав итальянца Лукаса Хофера и второе место в эстафете вместе с Йоханесом Кюном, Романом Риссом и Бенедиктом Доллем. Затем третье место в масс-старте.

На чемпионате мира в Италии Арнд вместе с Ванессой Хинц, Дениз Херманн и Бенедиктом Доллем взял второе место в смешанной эстафете. Выиграл индивидуальную гонку и вместе с Эриком Лессером, Романом Риссом и Бенедиктом Доллем взял второе место. В гонке преследования последнего этапа взял третье место, обойдя австрийца Феликса Ляйтнера. В последней гонке сезона стал вторым.

16 марта 2021 года Арнд объявил о завершении спортивной карьеры.

Общая информация 
Арнд родился в семье Гарри Беррма Пайффера. Биатлоном начал заниматься в возрасте 10 лет. Окончил спортивную школу-интернат в городе Клаусталь-Целлерфельд, Нижняя Саксония. Затем поступил в полицейскую школу (на данный момент он носит звание кандидата в полицмейстеры). В 2008 году Пайффер начал обучение в Клаустальском техническом университете, выбрав специальность инженер-экономиста.

Болеет за футбольный клуб «Бавария». Также любит смотреть Формулу-1.

Дебют Арнда в Кубке мира в Оберхофе стал возможным благодаря поддержке компании Sympatec (System-Partikel-Technik) и лично генерального директора Штефана Ротеле.

Результаты

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Кубок мира

Статистика выступлений по сезонам

Все старты в рамках этапов Кубка мира (включая Чемпионаты мира и Олимпийские игры)

Победы на этапах Кубка мира 

Личные 

Эстафеты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт спортсмена

Биатлонисты Германии
Лыжники Германии
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по биатлону
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по биатлону